Die 89. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand vom 28 bis 29. August 2021 in Bremen in der ÖVB-Arena statt. Ursprünglich war die Meisterschaft für Anfang März 2021 geplant, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Im Einzel wurde Benedikt Duda erstmals deutscher Meister. Bei den Damen verteidigte Nina Mittelham ihren Titel aus den beiden Vorjahren. Eine weitere Titelverteidigung gelang dem Herrendoppel Benedikt Duda/Dang Qiu, das zum vierten Mal in Folge Meister wurde. Im Damendoppel siegten Laura Tiefenbrunner/Sabine Winter, im Mixed Tobias Hippler/Franziska Schreiner.

Es fehlten Timo Boll, der bei Deutschen Meisterschaften nicht mehr antreten will, Patrick Franziska und Dimitrij Ovtcharov sowie Petrissa Solja, Han Ying und Shan Xiaona. Weniger als 1.000 Zuschauer verfolgten die Spiele, der geringe Zuspruch ist wohl auf der Corona-Pandemie geschuldet.

Bei den Einzelwettbewerben wurde auf vier Gewinnsätze gespielt, in den Doppeln reichten drei Gewinnsätze zum Sieg.

Wissenswertes 
 Mit 43 Jahren war Patrick Decker der älteste Teilnehmer. Der Drittligaspieler aus Borsum musste mit einem Ersatzschläger spielen, da sein Standardschläger vom Schiedsrichter beanstandet wurde. Das trug zu seiner Erstrundenniederlage gegen Florian Bluhm bei.
 Mit Kathrin Mühlbach, ihrem Ehemann Carlos und ihrem Bruder Hermann waren drei Familienmitglieder am Start.
 Sabine Winter siegte zum sechsten Mal im Doppel, und das mit fünf verschiedenen Partnerinnen.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Einzelnachweise

Literatur 
 Ausführliche Berichte in Zeitschrift tischtennis, 2021/9, Seite 14–29

Weblinks 
 Alle Ergebnisse (abgerufen am 13. September 2021)
	

2021
Tischtennisveranstaltung 2021
Sportveranstaltung in Bremen